Хлебное — пресноводное озеро на территории Ведлозерского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 114 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно на два километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из северо-восточной оконечности озера вытекает безымянный водоток, впадающий в Крошнозеро, откуда берёт начало река Миккильская, впадающая в Шотозеро. Через последнее протекает река Шуя.

В озере расположено не менее трёх небольших безымянных островов.

К северу от озера расположены деревни Хлебозеро и Савиново, через которые проходит дорога местного значения  («Подъезд к д. Нижняя Салма»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000016979.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Шотозера
Озёра Пряжинского района